Lysenko hace referencia a varios artículos:

 Mykola Lysenko, compositor ucraniano de música para piano.
 Tatiana Lysenko (atleta)
 Trofim Lysenko, ingeniero agrónomo soviético impulsor de la campaña de ciencia agrícola, conocida como Lysenkoísmo